Джоди Мари Бенсон (; род. 10 октября 1961) — американская певица и актриса, известная по роли русалочки Ариэль в диснеевском мультфильме «Русалочка» и его продолжениях. Бенсон также озвучила персонажа Барби в фильме 1999 года «История игрушек 2», получившем Золотой глобус, в его продолжении 2010 года «История игрушек: Большой побег», удостоенном премии Оскар и в мультфильме «Гавайские каникулы». За свой вклад Бенсон была названа легендой Диснея в 2011 году.

Биография
Бенсон родилась и выросла в католической среде, окончив Центральную католическую среднюю школу Бойлана в Рокфорде, штат Иллинойс и Университет Милликина в Декейтере, штат Иллинойс. 

Она дебютировала в 1983 году в мюзикле Кенни Ортеги, «Мэрилин: американская басня». Затем она сыграла главную роль в бродвейском мюзикле 1986 года «». В 1987 году автор «Улыбки», Ховард Эшман стал работать над анимационным фильмом «Русалочка». Он предложил ей озвучить главную героиню Ариэль и спеть песню «Part of Your World». Бенсон согласилась и отлично справилась с работой. В 1989 году она сыграла в бродвейском мюзикле «Добро пожаловать в клуб» вместе с Сэмюэлем Э. Райтом, который озвучил Себастьяна в «Русалочке».

В 1992 году Бенсон получила номинацию на премию Тони за роль Полли Бейкер в мюзикле Crazy for You. Она сыграла рассказчика в фильме "Джозеф и удивительный цветной плащ мечты" в 1998 году. Бенсон также сыграла королеву в концертной версии "Золушки" Роджерса и Хаммерштейна в Симфоническом оркестре Нэшвилла в мае 2010 года. 27 августа 2012 года она выступила на конференции SYTA 2012, исполнив свою фирменную песню «Part of Your World».

Бенсон озвучила такие мультсериалы, как «Лагерь Лазло», «Русалочка», «Бэтмен будущего», «Ужасные приключения Билли и Мэнди», «Дикая семейка Торнберри», «Барби», «Геркулес: Как стать героем», «София Прекрасная».

На концертной сцене Бенсон выступал в качестве солистки с симфониями по всему миру, включая Бостонские попсы, Филадельфийские попсы, Национальный симфонический оркестр, Кливленд, Даллас, Токио, а также Симфонии Сан-Франциско и Чикаго. Бенсон ― постоянный приглашенный солист The Walt Disney Company/Disney Cruise Line и посол полнометражной анимации.

6 июня 2016 года она исполнила роль Ариэль на концерте The Little Mermaid в Голливуд-боул. Она также появилась в мюзикле 2019 года The Little Mermaid Live!.

Личная жизнь
Она испытала религиозное обращение, встречаясь с актером и певцом Рэем Бенсоном. Позже они поженились в 1984 году. У них двое детей, Маккинли и Делани.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Милликина
Киноактрисы США
Сопрано
Певцы и певицы XXI века
Певцы и певицы XX века